Il doppio del torneo di tennis Dayton Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Cliff Drysdale e Bruce Manson che hanno battuto in finale Ross Case e Phil Dent 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Hank Pfister /  Dick Stockton (primo turno)

 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
 Ross Case /  Phil Dent (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dayton Open 1979